Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lleyton Hewitt e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Maks Mirny 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinali)
 Assente
 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (quarti di finale)

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 2000
ATP Tour 2000